Peenhaar, een roman uit 1894 van Jules Renard
Poil de carotte (1925), een film van Julien Duvivier
Poil de carotte (1932), een film van Julien Duvivier
Poil de carotte (1952), een film van Paul Mesnier
Poil de carotte (1972), een film van Henri Graziani
Poil de carotte (2003), een film van Richard Bohringer